La Lanterna di Diogene può essere

La Lanterna di Diogene, periodico fiorentino (1856-1859)
La Lanterna di Diogene, periodico romano (1901-1904)
La lanterna di Diogene, opera di Pietro Alessandro Guglielmi (Venezia, 1793)
La lanterna di Diogene, romanzo di Alfredo Panzini (1907)
La lanterna di Diogene, film diretto da Luigi Maggi (1922)